Ağsu (stad), stad in Azerbeidzjan
 Ağsu (district), district in Azerbeidzjan